Le mot  érection vient du latin , dérivé du verbe .

Sciences et techniques 
En biologie, on appelle érection le gonflement, le durcissement et le redressement de certaines parties molles du corps. Il s'agit notamment de :
 l'érection du pénis chez l'homme et la plupart des autres mammifères ;
 l'érection du clitoris, chez la femme ;
 l'érection du mamelon, ou thélotisme, chez la femme et aussi chez l'homme ;
 l' érection des poils, ou chair de poule, chez de nombreux mammifères ;
 l' érection fibreuse des cétacés, qui est un relâchement du muscle maintenant le pénis à l'intérieur de la fente génitale du mâle.

Culture et société 
 Au sens propre, l'érection d'un monument est sa construction.
 Au sens figuré, l'érection d'une  ou d'un  désigne sa création.
 New Erections est le troisième album du groupe américain de rock The Locust, publié en 2007.

Toponyme 
  est une unincorporated community située dans le comté de Rockingham, en Virginie (États-Unis).